Ёна может означать:
 Ёна — река в Мурманской области.
 Ёна — село в Ковдорском районе Мурманской области.
 Ёна — станция на Ковдорской ветке Октябрьской железной дороги близ поселка Ёнский.

См. также 
 Ена
 Иена (значения)
 Иона (значения)
 Йена
 Йона